De Petrus Canisius MAVO Venlo is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Venlo.

Mattheusschool 
De school werd in 1917 gesticht als Mattheusschool door leken. Aanvankelijk werd een gebouw betrokken aan de verlengde Sint-Martinusstraat, aan de achterzijde van het Sint-Martinusklooster. Na twee jaar werd de school overgenomen door de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, welke in 1894 naar Venlo waren gekomen op verzoek van deken Marres, om er het katholiek lager onderwijs voor jongens te verzorgen. De school fungeerde in de eerste twee jaar (onder leiding van de leken) als zogenaamde kopschool: het zevende, achtste en negende leerjaar van de lagere school.

ULO 

De broeders maakten er een ULO van. en in 1920 werd de school omgedoopt tot de Sint Petrus Canisius ULO. De school kreeg een eigen gebouw aan de Prinses Beatrixstraat. De gemeente geloofde niet in het ULO-onderwijs, maar de broeders bewezen diens ongelijk door in 1924 een tweede ULO te starten: de Sint-Jozef ULO. Deze ging twee jaar later echter weer op in de Petrus Canisius ULO. Het leerlingenaantal bleef stijgen, zodat de broeders in 1936 een verdieping op de Mattheusschool te bouwen, waarvan ook de ULO gebruik kon maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het scholencomplex veel te verduren van de bombardementen. Meteen na de oorlog kregen de jongens les in de Martinusschool en een noodkeet aan de Deken Van Oppensingel

Nieuwbouw 
In de jaren na de oorlog groeide de ULO gestaag, en er moest worden uitgebreid. Het schoolbestuur besloot tot nieuwbouw op de hoek Craneveldstraat/Hogeschoorweg, direct ten noorden van het Wilhelminapark. Dit gebouw kreeg 16 lokalen en werd in september 1959 officieel in gebruik genomen. Later veranderde de school nog via MULO naar MAVO dankzij de Mammoetwet en de leken namen zowel het lesgeven als het schoolbestuur langzaam maar zeker over. De laatste broeder nam in 1982 afscheid van de school.

Fusie 
Nadat de school bestuurlijk rond 1990 al onder hetzelfde bestuur kwam als het Thomascollege (ruim 1300 leerlingen), fuseerde de school geheel in 1991 met deze school tot het Valuascollege, waar voortaan alle leergangen in het algemeen vormend onderwijs onder één dak kwamen: MAVO, HAVO, en VWO (Atheneum en Gymnasium). Na de fusie kregen de brugklassen voortaan les in het gebouw van de Petrus Canisius.

Woonbestemming 
Zowel de lokalen als de aan de school aangebouwde gymzaal werden rond de eeuwwisseling verbouwd tot woonruimte.

Zie ook 
 Valuascollege
 Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo